Pyrgopolon mosae är en ringmaskart som beskrevs av de Montfort 1808. Pyrgopolon mosae ingår i släktet Pyrgopolon och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mosae